Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Toronto”
 Pierwszy HMCS „Toronto” (K538) był fregatą typu River z okresu II wojny światowej. Później służył także pod banderą norweską.
 Drugi HMCS „Toronto” (FFH 333) jest fregatą rakietową typu Halifax. Pozostaje w służbie od 1993 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Toronto